A női 400 méteres gyorsúszás versenyt a 2009-es úszó-világbajnokságon július 26-án rendezték meg. Ugyanazon a napon voltak a selejtezők és a döntő. Reggel voltak a selejtezők, este a döntő.

Rekordok

Érmesek

Eredmények

Selejtező

Döntő

Források

Rajtlista
Selejtező adatok
Döntő adatok

NGy400